Cristești ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Cristești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Cristești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Cristești (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Cristești (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Cristești (Brăești), Dorf im Kreis Iași
 Cristești (Holboca), Dorf im Kreis Iași
 Cristești (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Cristești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

 in der Republik Moldau:
 Cristești (Nisporeni), Gemeinde im Rajon Nisporeni